Forma zdaniowa sprzeczna — Forma zdaniowa (funkcja zdaniowa), która dla każdego argumentu ze swej dziedziny przyjmuje wartość fałsz.

Zobacz też 
 forma zdaniowa tożsamościowa
 kontrtautologia

Logika matematyczna